Panay peut désigner :
 Panay, une île des Philippines ;
 Panay, une municipalité des Philippines sur l'île de Panay ;
 le golfe de Panay, un golfe de l'océan Pacifique baignant entre autres l'île de Panay ;
 , un navire américain ;
 Incident du Panay, un incident diplomatique impliquant l'.

Voir aussi